New Pine Creek ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Pine Creek (Kalifornien)
 New Pine Creek (Oregon)